Дідицький — українське прізвище.

 Анастасій Дідицький (1742—1818) — церковний діяч, священик-василіянин, педагог, місіонер, проповідник, ігумен василіянських монастирів.
 Дідицький Богдан Андрійович — український галицький письменник, редактор, журналіст москвофільського напрямку
 Антоніна Рогозинська з Дідицьких — мати Климентія Рогозинського

Українські прізвища